Unterseeboot 90 ou U-90 a été le nom de plusieurs sous-marins allemands ou U-boot durant la Première et la Seconde Guerre mondiale :
L'Unterseeboot 90, de type Mittel U, sous-marin de la Kaiserliche Marine, a été lancé en 1917 durant la Première Guerre mondiale et qui s'est rendu le  ; démoli à Bo'ness en 1920–21.
Durant la première Guerre mondiale, l'Allemagne a possédé deux autres sous-marins avec un nom similaire :
Unterseeboot UB-90, un sous-marin de type UB III, lancé en 1918 et qui a coulé le .
Unterseeboot UC-90, un sous-marin de type UC III, lancé en 1918 et qui s'est rendu le ; puis sert comme souos-marin japonais O-4 en 1920–21 ; désarmé à Kure Navy Yard en 1921; utilisé comme cible à l'école des sous-marins de Kure en 1924–26; vendu à la ferraille
L'Unterseeboot 90, un sous-marin de type VII.C, a été lancé en 1941 et a participé à la deuxième bataille de l'Atlantique durant la Seconde Guerre mondiale et qui a été coulé le .

Sources 

Sous-marin de la Marine allemande
Nom de bateau
Bateau des années 1910
Bateau des années 1940